Ailloud ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Ailloud (1930–1975), französischer Badmintonspieler
 Noëlle Ailloud (* 1932), französische Badmintonspielerin

Siehe auch
 Automobiles Ailloud, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen
 Ailloud & Dumont, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen